Гласник се може односити на:

 Сонант
 Гласник (новине)
 Гласник (дневник)
 Гласник (недељник)